Rada Obrony Państwa
 Ruch Odbudowy Polski
 retinopatia wcześniaków z ang. Retinopathy of Prematurity 
 polimeryzacja z otwarciem pierścienia z ang. Ring-Opening Polymerization